Погостинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Касимовском районе Рязанской области.

Административный центр — село Погост.

Население

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят 9 населённых пунктов

История 

Погостинское сельское поселение образовано в 2006 г. из Погостинского сельского округа.

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Сельские поселения Рязанской области